Trianon kan avse:

 Grand Trianon – ett lustslott i Frankrike
 Officersmässen Trianon – en officersmäss för militärpersonal vid Eksjö garnison i Eksjö
 Petit Trianon – ett lustslott i Frankrike
 Trianonfördraget – fred efter första världskriget mellan segrarna och Ungern
 Trianon (Frankfurt am Main) – den femte högsta byggnaden i Frankfurt, Tyskland
Trianon AB